Ел Сиљеро има више значења:

 Ел Сиљеро, Ла Виуда де Флорес (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сиљеро (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику